Zubaida bezeichnet:

 Abu Subaida
 Zubaida bint Dschafar